«Под песком» () — драма режиссёра Франсуа Озона, вышедшая на экраны в 2000 году. Картина была впервые представлена публике на кинофестивале в Торонто 11 сентября 2000 года. В кинотеатрах начался показ фильма с февраля 2001 года. Фильм был представлен на 7 наград различных кинопремий (в частности на премию «Сезар»), но не завоевал ни одной.

Сюжет 
Во время отдыха на юго-западе Франции на море отправившись купаться, исчезает Жан Дрийон. Был ли это несчастный случай, покончил ли он жизнь самоубийством или просто решил исчезнуть, неизвестно. Его супруга, Мари Дрийон, англичанка, преподавательница в университете, не хочет смириться с мыслью, что её мужа, с которым они прожили в браке более 25 лет, больше нет, и продолжает как прежде думать о нём, как о живом, готовить ему завтрак, покупать галстуки, целовать перед сном. И её новый знакомый, Венсан, для неё всего лишь воплощение её пропавшего мужа. Среди вещей Жана в его кабинете Мари однажды обнаруживает рецепт на успокоительное средство. Она сознаёт, что у него была депрессия, и, возможно, он добровольно ушёл из жизни. Но она продолжает верить, что Жан жив, даже когда полиция находит тело утопленника.

В ролях

Награды и номинации 
 2000 — участие в основном конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
 2001 — три номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший режиссёр (Франсуа Озон), лучшая актриса (Шарлотта Рэмплинг), лучшая актриса по мнению зрителей (Шарлотта Рэмплинг).
 2002 — три номинации на премию «Сезар»: лучший фильм (Франсуа Озон), лучший режиссёр (Франсуа Озон), лучшая актриса (Шарлотта Рэмплинг).

Ссылки 
 Рецензия  в журнале «Афиша»
 Фильм «Под песком» в Государственном Реестре фильмов России 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Франсуа Озона
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы Canal+